Jacques Froment (1758-1812), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jacques Froment (1920-1944), résistant français.